Netscape:
 Netscape — сімейство веббраузерів.
 Netscape Communications — компанія-розробник програмного забезпечення. Поглинута холдингом AOL у 1998 році.